България участва на зимните олимпийски игри в Сараево през 1984 година, като това е единадесетата зимна олимпиада, на която страната взима участие.

За пръв път страната участва във фигурното пързаляне и ски скоковете.

Ски алпийски дисциплини 
Мъже

Биатлон 
Мъже

 1 Наказателна обиколка от 150 метра за пропусната мишена
 2 Една минута добавено време за пропуск.

Ски бягане 
Мъже

Мъже 4 × 10 км щафета

Фигурно пързаляне

Ски скокове

Източници 
 Official Olympic Reports
 Olympic Winter Games 1984, sports-reference.com 

България на зимните олимпийски игри